Устой:
 Устой — название береговой опоры моста, гидротехнического сооружения.
 Устой — любая опора, на которой укреплено или держится что-либо.
 Устой, обычно в множительном числе — устои — основополагающие начала, нормы, основы чего-либо.
 Устой, разговорное — сгустившийся слой на поверхности устоявшейся жидкости.